

Patronymie 
Kurata est un nom de famille japonais, notamment porté par :
 Hyakuzō Kurata (1891-1943), dramaturge et essayiste japonais ;
 Fumindo Kurata (1905-1988), réalisateur et scénariste japonais ;
 Masatoshi Kurata (1939-2016), politicien japonais, ancien membre du Parti libéral-démocrate ;
 Seiji Kurata (1945-2020), photographe japonais ;
 Yasuaki Kurata (1946-), acteur japonais spécialisé dans les films d'action ;
 Shigeki Kurata (1972-), footballeur japonais ; 
 Shirley Kurata (-), styliste américaine ; 
 Shu Kurata (1988-), footballeur international japonais ; 
 Yasuharu Kurata (1988-), footballeur japonais.